Eratostene – matematico, astronomo, geografo e astronomo di Cirene
 Eratostene – oligarca ateniese membro dei Trenta tiranni
 Eratostene – atleta crotoniate
 Eratostene – montagna sottomarina del Mediterraneo